Echter steht für:

 Echter (Adelsgeschlecht)
 Echter Verlag, deutscher Buch- und Zeitschriftenverlag

Echter ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothee Echter (* 1949), deutsche Unternehmensberaterin
 Heiko Echter von der Leyen (* 1955), deutscher Arzt und Hochschullehrer, siehe Heiko von der Leyen
 Josef Echter (1872–1952), deutscher Bezirksamtsvorstand in Aichach 
 Katharina Echter (* 1982), deutsche Biathletin
 Michael Echter (1812–1879), deutscher Maler

Siehe auch:
 Echter von Mespelbrunn
 Echter Quelle zwischen Geisenheim und Rüdesheim, Hessen
 Epitaph für Peter III. Echter und Gertraud von Adolzheim in der Wallfahrtskirche von Hessenthal, Mespelbrunn, Landkreis Aschaffenburg, Bayern